Râul Porcu se poate referi la:

 Porcu - afluent al Jiului
 Porcu - afluent al râului Roșia
 Porcu - afluent al râului Secu